Забытые (фильм, 1950) () — криминальная драма Луиса Бунюэля
 Забытые (телефильм, 1989) () — криминальный боевик Джеймса Кича
 Забытые (фильм, 1989) () — триллер Филлипа Бэджера
 Забытые (фильм, 2003) () — боевик Винченте Стасоллы
 Забытые (телесериал) — американский телевизионный сериал